Una donna contro il mondo (A Woman Against the World) – film del 1928 diretto da George Archainbaud
Una donna contro il mondo (Woman Against the World) – film del 1937 diretto da David Selman